Ada puede referirse a:

 Ada (cráter), cráter de impacto del planeta Marte.
 (523) Ada, asteroide.
 Ada (nombre), nombre de pila femenino, de origen hebreo, el cual significa ‘belleza’
Ada o el Ardor, novela de Vladimir Nabokov

Informática 

 Ada (lenguaje de programación), lenguaje de programación orientado a objetos, diseñado por Jean Ichbiah.

 Ada, moneda digital de la cadena de bloques Cardano.

 Aplicación para la Dependencia y Autonomía (ADA), aplicación informática de la Generalitat Valenciana para la gestión de solicitudes de dependencia.

Toponimia
 Ada (Oklahoma), ciudad del estado de Oklahoma (Estados Unidos).

 Ada (Kansas), población del estado de Kansas (Estados Unidos).

Ada (Minnesota), ciudad del estado de Minnesota (Estados Unidos).

 Ada (Šodolovci), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.

Personas

 Ada Lovelace (1815-1852), matemática, informática y escritora británica.
 Ada de Caria, sátrapa de Caria del  al  y del  al 
 Ada de Holanda (1188-1218), condesa de Holanda de 1203 a 1207.

Biología
 Ada (orquídea), género botánico que comprende unas 16 especies de orquídeas que se distribuyen desde Nicaragua hasta los Andes de Bolivia.
 Ada (Aves), género obsoleto de aves.

Varios

 ADA, código IATA del Aeropuerto de Adana Şakirpaşa (Turquía).
 Aerolínea de Antioquia (ADA), aerolínea regional colombiana.
 Amigos dos Amigos (ADA), organización criminal brasileña.
 La adenosín desaminasa, compuesto bioquímico.
 Alianza Democrática Amplia (ADA), partido político colombiano.